Pedro Gueórguievich de Oldemburgo (Yaroslavl, 26 de agosto de 1812-San Petersburgo, 14 de mayo de 1881) fue un príncipe germano-ruso, miembro de la Casa de Oldemburgo y, por extensión, de la familia imperial rusa. Intelectual y filántropo, fue además un notable compositor, y entre sus obras destaca la música del ballet de Marius Petipa La rosa, la violeta y la mariposa. Hijo del duque Jorge de Oldemburgo, hermano menor del gran duque reinante Augusto de Oldemburgo, y de la gran duquesa Catalina Pávlovna Románova, hija del zar Pablo I de Rusia y hermana de Alejandro I.

Biografía

Pedro nació en Yaroslavl el 26 de agosto de 1812, pues su padre, el duque Jorge de Oldemburgo, era el gobernador de la región del Volga. Desde su boda en 1809 con la gran duquesa Catalina, la hermana favorita del zar Alejandro I, el duque Jorge se había instalado en Rusia, donde tenía más posibilidades de hacer carrera que en el pequeño ducado de Oldemburgo que gobernaba su padre, el duque Pedro I, y que había de heredar su hermano mayor, Augusto. El duque murió seis meses después del nacimiento de Pedro, pero él y su hermano Alejandro siguieron viviendo en Rusia bajo la protección de su tío el zar hasta que en 1816 su madre se casó con el rey Guillermo I de Wurtemberg y la familia se trasladó a Stuttgart. 

A la muerte de su madre en 1819, Pedro fue enviado a Oldemburgo, donde se educó hasta que le llamó a Rusia su tío, el zar Nicolás I, que había sucedido en el trono a su hermano, Alejandro I. Nombrado coronel de la guardia imperial en mayo de 1829, fue ascendiendo hasta que dejó la carrera militar, con grado de teniente general, en 1833. Se implicó entonces en el gobierno: fue nombrado senador en 1834 y se interesó particularmente en la educación, área a la que dedicó sus mayores esfuerzos. Fundó la Escuela Imperial de Jurisprudencia y en 1844, una institución para la educación femenina.

Murió en San Petersburgo el 14 de mayo de 1881.

Matrimonio y descendencia
El 23 de abril de 1837, contrajo matrimonio en Biebrich con la princesa Teresa de Nassau-Weilburg, hija del duque Guillermo I de Nassau y de la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen. Tuvieron ocho hijos:
 Alejandra (1838-1900), casada con el gran duque Nicolás Nikoláievich de Rusia. 
 Nicolás (1840-1886), se casó morganáticamente con María Bulazel, creada condesa de Ostenburg.
 Cecilia (1842-1843).
 Alejandro (1844-1932), heredero de los Oldemburgo rusos y candidato al trono de Bulgaria. Casado con la princesa Eugenia Maximiliánovna de Leuchtenberg, fue el padre de Pedro Alexándrovich de Oldemburgo.
 Catalina (1846-1866).
 Jorge (1848-1871).
 Constantino (1850-1906), que también contrajo matrimonio morganático, con Agrafena Djaparidze, creada condesa de Zarkenau.
Teresa (1852-1883), casada con de Jorge Maximilianovich de Beauharnais, duque de Leuchtenberg.

Ancestros

Bibliografía
McIntosh, David, The Russian Oldenburgs, in Royalty History Digest.

Nacidos en 1812
Fallecidos en 1881
Compositores del siglo XIX
Compositores de ballet
Duques no reinantes de Oldemburgo
Personas de San Petersburgo
Monarquía en Rusia
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Nacidos en Yaroslavl
Fallecidos en San Petersburgo